Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Hank Pfister 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Teacher (primo turno)
 Johan Kriek (campione)
 John Sadri (secondo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)

 Victor Amaya (secondo turno)
 Tom Gullikson (primo turno)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Nick Saviano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1981